(1964-), un journaliste américain
  (1963-), un canoéiste de slalom ouest-allemand
  (1971-1995), un acteur mexicain
  (1941-), professeur émérite d'économie
 Hans Ritter von Hemmer (1869-1931), un général allemand durant la Première Guerre mondiale
  (1886—1942), un haut fonctionnaire allemand
  (1893 — 1944), un auteur finlandais de langue suédoise
 , pseudonyme : "Jakob Domitor" (1733 — 1790), un météorologue, physicien et linguiste allemand
  (?  1925), une imprimeuse et graphiste allemand de Hanovre
  (1937-), un homme politique allemand, membre du parlement de Rhénanie du Nord-Westphalie (SPD)
  (1983-), patineuse de vitesse longue piste norvégienne
 Martin Hemmer (1863—1947), archiprêtre et commissaire de l'archidiocèse de Breslau; protonotaire apostolique, il fut déplacé après la fin de la Seconde Guerre mondiale de Pologne vers l'Allemagne (Heimatvertriebene)
 Nina Hemmer (1993-), un lutteur allemand
 Pierre Hemmer (1950—2013), entrepreneur, l'un des principaux précurseurs et pionniers d'Internet en Suisse
 Rafael Lozano-Hemmer (1967-), un artiste électroniques mexicain-canadien

Homonymie de patronyme germanique